Stoke Prior – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Stoke Prior – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)